Schiffel ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Schiffel (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Gerhard Schiffel (1913–2002), deutscher Maler